Timpanaro bezeichnet:

 den Physiker und Wissenschaftshistoriker Sebastiano Timpanaro Senior (1888–1949)
 die Historikerin der antiken Wissenschaften Maria Timpanaro Cardini (1890–1978)
 den Klassischen Philologen Sebastiano Timpanaro Junior (1923–2000)